

Patronyme 

 André Chabanne (1914-1963), homme politique français ;
 Jean-Claude Chabanne (1921-1942), résistant français ;
 Nathalie Chabanne (née en 1973), femme politique française ;
 Nicolas Chabanne (né en 1969), entrepreneur français ;
 Raymond Chabanne (1924-2022), général français.

Toponyme 

  ;
 Saint-Quentin-la-Chabanne, commune française, située dans le département de la Creuse.

Homophone